IC 4337 — спиральная галактика типа S R в созвездии Волопас. Поверхностная яркость — 12,1 mag/arcmin². Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Ссылки и источники 
 
 
 
 IC 4337 в базі SIMBAD 
 IC 4337 в базі Vizier 
 IC 4337 в базі NASA Extragalactic Database

Примечания

Волопас (созвездие)
Галактики «Нового общего каталога»